Aora är ett släkte av kräftdjur. Aora ingår i familjen Aoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Aora